Balogh Zsuzsa
 Balogh Zsuzsa (1943–2020) Jászai Mari-díjas színész
Balogh Zsuzsanna
 Balogh Zsuzsanna (1938) keramikus
 Balogh Zsuzsanna (1954) kézilabdázó, edző